

Patronyme 

 Claudine Toleafoa, joueuse néo-zélandaise de tennis ;
 Kalolo Toleafoa, joueur samoan de rugby à XV ;
 Philemon Toleafoa, joueur samoan de rugby à XV ;
 Senio Toleafoa, joueur australien de rugby à XV.